

Codici 
 iby – codice ISO 639-3 della lingua ibani

Persone 
 Paul Iby  – vescovo austriaco